Берггайм (Австрія) —  містечко та громада в австрійській землі Зальцбург.
 Берггайм (Північний Рейн-Вестфалія) — місто в Німеччині, в землі Північний Рейн-Вестфалія.